Johannes Helbig ist der Name folgender Personen:

* Johannes Helbig (Manager) (* 1961), deutscher Informatiker und Manager 
 Johannes Hugo Helbig (1845–??), deutscher Altphilologe und Lehrer

Siehe auch:
 Johann Helbig